Bord kan syfta på:

 Bord – en möbel med en vågrät yta
 Bord – enskilda plankor för båtskrov, se bordläggning (sjöfart)
 Bordsduk – ett stycke textil avsedd att i dekorativt eller skyddande syfte läggas på ett bord eller annan plan yta
 Bord-Saint-Georges – en kommun i departementet Creuse, Frankrike

Se även
 Bordet – flera betydelser